Аксеньково — название населённых пунктов в России:

 Аксеньково — деревня в Родниковском районе Ивановской области.
 Аксеньково — деревня в Борисоглебском районе Ярославской области.